Kesugihan (Kalianda), een bestuurslaag in Indonesië
Kesugihan (Kesugihan), een bestuurslaag in Indonesië
Kesugihan (Kota Agung Barat), een bestuurslaag in Indonesië
Kesugihan (Pulung), een bestuurslaag in Indonesië
Kesugihan (Purwodadi), een bestuurslaag in Indonesië